Парламентарните избори се провеждат на 24 ноември 1913 г. в Царство България и са за XVI обикновено народно събрание. Изборите са предсрочни в резултат на неуспешната политика при Балканските войни и предизвиканата от тях Първа национална катастрофа. XV ОНС е разтурено предсрочно на 23 септември 1913 г. Същият ден указ на цар Фердинанд насрочва изборите за XVI ОНС за 24 ноември.

Изборите за XVI ОНС са първите парламентарни избори в България, проведени по изцяло пропорционална система (в изборите за XV ОНС пропорционално са разпределени местата в два от дванадесетте административни окръга на Царството).

Общият брой места са 204, разпределени в 12 изборни района - "избирателни колегии", припокриващи в общи линии териториално административните окръзи. Избирателните секции са 2201. Жителите в присъединените след Балканските войни територии (Пиринска Македония, Южните и Източните Родопи, Западна Тракия, Странджанско) не участват в изборите. 

Разпределението на местата по изборни райони е следното: Видински - 12; Врачански - 16; Плевенски - 18; Търновски - 22; Русенски - 14; Шуменски - 15; Варненски - 9; Бургаски - 18; Старозагорски - 22; Пловдивски - 22; Кюстендилски - 12; Софийски - 24. 

Мандатите се разпределят между партиите на едно равнище - изборен район - по метода на Донт чрез модифицираната му версия на Хагенбах-Бишоф. В 11 от 12-те района (с изключение на Варненска колегия) се прилага законов праг - квотата на Друуп - .1/13 (7,69%) за Видинска колегия, 1/17  (5,88%) за Врачанска и т.н. 

Листите са затворени. Избирателите разполагат с право на многократна негативна преференция - да задраскват или не вписват имената на нежеланите от тях кандидати. Преференциалният праг е твърде висок - 50%. 

Спечелени са от управляващата коалиция на Либералната концентрация, където Либералната партия (радослависти) има 60 мандата, Народнолибералната партия 27 мандата и 7 мандата за Младолибералната партия. Избрани са общо 204 народни представители. Ръст във вота бележат и земеделците и социалистическите формации. Отговорните за пораженията в Балканските войни народняци и прогресивнолиберали претърпяват електорален крах. 

XVI ОНС е едва втората българска камара, в която нито една формация не разполага с мнозинство (първата е XI ОНС). Преговорите за коалиция пропадат. Парламентът е разтурен на 31 декември 1913 г. след едва шест заседания.

Резултати 
ДЕПУТАТСКИ СЪСТАВ

Източници 

1913
История на България (1878 – 1918)
Избори през 1910-те
1913